Старостино — деревня в Локнянском районе Псковской области России. 

Входит в состав Михайловской волости.

Деревня расположена в 11 км к западу от районного центра Локни и в 2 км к северо-востоку от волостного центра Михайлов Погост.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 89 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Локнянского района